La route départementale 900, ou RD 900, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 9 dans les Pyrénées-Orientales, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 100 dans les Alpes-de-Haute-Provence, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 100 dans le Vaucluse, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 600 dans l'Aveyron et la Lozère, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 800 dans la Manche, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français
 Réseau routier des Alpes-de-Haute-Provence
 Réseau routier de l'Aveyron
 Réseau routier de la Lozère
 Réseau routier de la Manche
 Réseau routier des Pyrénées-Orientales
 Réseau routier de Vaucluse

900